Auguste Billiemaz (Brégnier-Cordon,  – Brégnier-Cordon, ) était un entrepreneur et un député et un sénateur français.

Biographie 
Diplômé de l'École centrale de Lyon, il passa sa vie professionnelle à diriger l'entreprise familiale de confiserie fondée par son père à Brégnier-Cordon (Ain).

Il commença sa carrière politique en étant élu conseiller général du canton de Belley (1948-1973). Après avoir été candidat du parti radical aux élections législatives de 1951, il se fit élire au Sénat en 1955. En 1957, il devint secrétaire du parti radical.

En 1958, Billiemaz vota les pleins pouvoirs au gouvernement. Il se fit réélire sénateur de l'Ain ( République) à trois reprises : en 1959, 1962 et 1971. Il ne s'est pas représenté en 1980. Il appartenait au parti radical de gauche présidé par Robert Fabre puis par Michel Crépeau.

Références 

Député de la deuxième législature de la Quatrième République
Député de l'Ain (Quatrième République)
Sénateur de l'Ain
Conseiller général de l'Ain
Élève de l'École centrale de Lyon
Naissance en août 1903
Décès en avril 1983
Naissance dans l'Ain
Décès dans l'Ain
Décès à 79 ans
Député membre du Mouvement républicain populaire